EuroBrun ER188 — гоночный автомобиль Формулы-1 команды EuroBrun, разработанный и построенный для участия в чемпионате  года. Автомобиль был разработан Марио Толентино и оснащался безнаддувным двигателем Cosworth DFZ. Было выпущено три шасси ER188.

История 
Несмотря на солидное, хотя и не впечатляющее начало сезона, EuroBrun испытывал трудности из-за того, что деньги заканчивались. Были внутренние проблемы, когда в мае 1988 года Брун безуспешно пытался заменить Ларраури немецким гонщиком Кристианом Даннером. Оказалось, что немецкий водитель был слишком высок для несущего кузова ER188. Поскольку у команды не было денег на какую-либо модификацию, она оставила Ларраури во второй машине до конца сезона, к большому неудовольствию большинства других гонщиков, поскольку аргентинец приобрел нежелательную репутацию медленного и трудно обгоняемого, особенно когда его обгоняют, как это часто случалось с EuroBruns.

В первых восьми гонках Ларраури промазал только дважды, и Модена квалифицировалась бы для них всех, если бы не две дисквалификации за пропуск взвешивания на тренировке в Монако и слишком высокое заднее антикрыло в Мексике. Старты не превратились в финиши из-за отказов двигателя, проблем со сцеплением и коробкой передач и даже разряженного аккумулятора, а это означало, что 11-е место Модены на Гран-при Венгрии будет лучшим результатом для машины.

В конце сезона в декабре команда представила ER188 для Фабрицио Барбацца в гонке Formula One Indoor Trophy 1988 года на автосалоне в Болонье. Барбацца был нокаутирован в первом раунде Минарди Луиса Переса-Сала.

Для сезона Формулы-1 1989 года автомобиль был обновлен до спецификации ER188B и использовал двигатель Judd CV V8 и шины Pirelli. Команда представила всего одну машину для новичка Грегора Фойтека.

Фойтек смог пройти предварительную квалификацию в пятницу только один раз, на первой гонке в Бразилии, но ему не удалось пройти квалификацию на гонку.

Замена ER189, разработанная Джорджем Райтоном, была представлена ​​​​на Гран-при Германии.

Результаты выступлений в гонках

Примечания 

Шасси EuroBrun Формулы-1